Por calchaquí puede entenderse:

 los calchaquíes, pueblo que habitaba la zona noroeste de la Argentina;
 los Valles Calchaquíes, conjunto de valles del Noroeste de la Argentina;
 Río Calchaquí, curso de agua de la Argentina;
 Calchaquí, localidad de la Argentina.